Сикалпестле има више значења:

 Сикалпестле (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сикалпестле (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику